Het tennistoernooi van Wimbledon in 1974 bij de vrouwen werd voor de 81e keer gehouden. De Amerikaanse Chris Evert won het toernooi voor de eerste keer door in de finale Sovjet-Russin Olga Morozova met 6–0 en 6–4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Billie Jean King (kwartfinale)
  Chris Evert (winnares)
  Evonne Goolagong (kwartfinale)
  Rosie Casals (vierde ronde)
  Virginia Wade (halve finale)
  Kerry Melville (halve finale)
 n/a
  Olga Morozova (finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1974